Сольвычегодское городское поселение или муниципальное образование «Сольвычегодское» — упразднённое муниципальное образование со статусом городского поселения в Котласском муниципальном районе Архангельской области Российской Федерации.

Соответствует административно-территориальным единицам в Котласском районе — городу районного значения Сольвычегодск, Харитоновскому сельсовету (с центром в посёлке Харитоново), Песчанскому сельсовету (с центром в деревне Григорово), Сольвычегодскому сельсовету (с центром в городе Сольвычегодске, с крупной деревней Окуловка), Пачеозерскому сельсовету (с центром в деревне Выставка).

Административный центр — город Сольвычегодск.

География 
Сольвычегодское городское поселение находится в центре Котласского муниципального района. Крупнейшие реки в поселении — Вычегда, Нюба, Мотьма (приток Уфтюги), Семирецкая, Нижняя Пица, Верхняя Пица, Старая, Икса, Варзокса, Варзуфка, Трясеница, Радбеж, Восточная Нюба, Северная Нюба.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году. 

С 1924 года по 1928 год территория поселения входила в состав Сольвычегодского района Северо-Двинской губернии, а с 1938 года по 1958 год — в составе Сольвычегодского района Архангельской области.

Население

Состав городского поселения 
В состав городского поселения входят 94 населённых пункта

Археология 
На правом берегу Северной Двины у бывшей деревни Филичаевская Песчанского сельсовета находятся мезолитические стоянки Филичаевская 1–5, где на технологическую основу приуральской традиции наложен орудийный набор западной традиции, как на стоянках Чердыб 1-2 на верхней Вычегде, стоянках типа Ветью на Выми, стоянке Енангск 1 на реке Юг. Инвентарь стоянки Филичаевская 5 сравнивается со средневычегодской и сухонской культурами одновременно.

См. также 
 Список населённых пунктов Котласского района
 Административно-территориальное деление Архангельской области
 Сольвычегодский уезд
 Нюбская узкоколейная железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области» (редакция 2004 года)
 Котласский район // ИА «Двина-Информ»
 Подчинённые пункты Сольвычегодкого района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах): Андреевский сельсовет, Вешкурский сельсовет, Метлинский сельсовет, Новиковский сельсовет, Песчанский сельсовет, Сольвычегодск город, Шешуровский сельсовет
 Археология Котласского района

 Карты 
 Топографическая карта P-38-105,106. Котлас
 Топографическая карта P-38-93,94. Григорово
 Топографическая карта P-38-95,96. Харитоново
 Топографическая карта P-38-107,108. Коряжма

Упразднённые городские поселения Архангельской области
Муниципальные образования Котласского района